Rutki est le nom des localités polonaises suivantes :
 gmina de Rutki, dans le powiat de Zambrów, dans la voïvodie de Podlachie
 Rutki-Kossaki, village de la voïvodie de Podlachie.
 Rutki, village de la voïvodie de Mazovie
 Rutki, village de la voïvodie d'Opole
 Rutki, village de la voïvodie de Poméranie
 Rutki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie